Кулаев (, ) — фамилия тюркского происхождения; имеет женскую форму Кулаева.

Известные носители 
 Кулаев, Борис Хаджумарович (1929—2008) — советский борец вольного стиля.
 Кулаев, Владимир Павлович (род. 1958) — советский футболист и украинский футбольный тренер.
 Кулаев, Игорь Степанович (1930—2013) — советский и российский биохимик, член-корреспондент РАН.
 Кулаев, Мстислав Александрович (Мухаметхан Сахипгареевич; 1873—1958) — учёный-филолог и исследователь башкирского языка, врач, доктор наук.
 Кулаев, Нурпаша Абуркашевич (род. 1980) — террорист.
 Кулаев, Олег Николаевич (род. 1975) — российский хоккеист с мячом.
 Кулаев, Созруко Александрович (1900—1938) — осетинский советский писатель.



См. также